La Nuit des rois, traduction française commune de Twelfth Night, peut faire référence à :

Pièce de théâtre 

La Nuit des rois, ou Twelfth Night, pièce de théâtre de William Shakespeare

Films et téléfilms 

Twelfth Night, film d'Eugene Mullin et Charles Kent (1910) ;
 Twelfth Night, téléfilm de Michel Saint-Denis (1939) ;
 La Nuit des rois, film soviétique réalisé par Yan Frid, sorti en 1955 ;
 Twelfth Night, téléfilm de David Greene (1957) ;
La Nuit des rois, téléfilm de Claude Loursais (1957) ;
La Nuit des rois, téléfilm de Claude Barma (1962) ;
Twelfth Night, téléfilm (1964) ;
, téléfilm de John Sichel (1969, série télévisée ITV Saturday Night Theatre) ;
Twelfth Night, téléfilm de David Giles (1976) ;
La Nuit des rois, film de Trevor Nunn (1996) ;
La Nuit des rois, film de Philippe Lacôte (2020).

Groupe musical 

 Twelfth Night, groupe musical anglais